Gerosa est un nom de famille et un nom de lieu.

Personnalités 

 Carlo Gerosa (né en 1964), skieur alpin italien.
 Mario Gerosa (né en 1967), joueur argentin de rugby à XV.
 Mauro Gerosa (né en 1974), coureur cycliste italien.
 Caterina Gerosa, en religion Vincenza Gerosa (1784-1847), religieuse italienne, cofondatrice de congrégation, proclamée sainte.

Nom de lieu 

 Gerosa, commune de la province de Bergame dans la région Lombardie, en Italie.